Ioan Boeriu se poate referi la:
 Ioan Boeriu, general (Feldmarschalleutnant) cezaro-crăiesc,
 Ioan Boeriu, viceprefect al lui Avram Iancu, primar al Abrudului.